Политический отдел (политотдел, ПО) — отдел в воинских частях, соединениях, объединениях и управлениях РККА и Советской армии ВС СССР, а также на предприятиях, имеющих особое значение для развития народного хозяйства, связанный с пропагандой и агитацией.

Руководил работой политического отдела начальник политического отдела, сокращённо — НачПО.

История 
18 апреля 1919 года приказом Л. Троцкого был учреждён Политотдел РВСР, к которому перешли все функции расформированного Всероссийского бюро военных комиссаров.

Политические отделы создавались в каждой воинской части, возглавлялись комиссарами (замполитами) и подчинялись Главному политическому управлению РККА (Советской Армии)

В статье 46 Полевого устава РККА 1939 года было сказано:Политический отдел является важнейшей составной частью всей системы управления войсками. Он осуществляет все политические мероприятия, направленные к достижению успеха боевой деятельности войск, укрепления их политико-морального состояния и повышения их боеспособности. Политотдел организует и проводит политическую работу в своих войсках и среди населения района действий данного соединения.

В 1933—1934 годах политотделы существовали во всех МТС, с 1933 по 1940 год — в совхозах, в 1933 году они были созданы на железнодорожном транспорте, в 1934 — на водном. В 1941—1945 годах политотделы были воссозданы в МТС и совхозах, в 1956 году решением XX съезда КПСС упразднены на транспорте.

Функции 
В обязанности политического отдела входило:
 обеспечение правильного проведения политики ВКП(б) и советского правительства во всех областях боевой деятельности и жизни войск;
 политическое и организационное руководство деятельностью всех подчиненных политических органов, комиссаров и всего политического состава, а также партийных организаций соединений и частей;
 получение и изучение сведений о политико-моральном состоянии своих частей, противника и местного населения с целью принятия надлежащих политических мер;
 разработка и проведение плана политического обеспечения боевой деятельности войск, передача его войсковым соединениям (частям) и наблюдение за точным и своевременным выполнением распоряжений нижестоящими политическими органами;
 организационно-политическая и агитационно-пропагандистская работа в своих войсках и среди местного населения, а также организация пропаганды в войсках противника;
 организация ревкомов в занятой местности противника, поддержание связи с ними и руководство их работой;
 общее руководство мероприятиями по укреплению политико-морального состояния, проводимыми по линии карательных органов.

См. также 
 Комиссар (в воинском подразделении)
 Партийно-политическая работа
 Пропаганда

Примечания

Ссылки 
 Главное политическое управление Красной Армии 
 Полевой устав РККА. Глава вторая. Организация войск РККА

Пропаганда в СССР
Вооружённые силы СССР
КПСС